Submission, een Nederlandse korte film uit 2004, geregisseerd door Theo van Gogh en geschreven door Ayaan Hirsi Ali
Onderworpen (boek), een boek van Michel Houellebecq dat verscheen in 2015
Submission (2019), Amerikaanse film uit 2019